Brown Mountain, Browns Mountain oder Brown’s Mountain ist der Name folgender Berge:

in Australien:
 Brown Mountain forest, East Gippsland, Victoria
 Brown Mountain (New South Wales), Monaro Region, New South Wales
 Browns Mountain bei Sydney, New South Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Brown Mountain (Colorado)
 Brown Mountain (Iron County, Missouri)
 Brown Mountain (St. Francois County, Missouri)
 Brown Mountain (North Carolina)
 Brown Mountain (Oregon)
 Brown Mountain (Tennessee)
 Brown’s Mountain, South Carolina

Sonstige:
 Brown Mountain (Südgeorgien)

Siehe auch:
 Mount Brown